Caroe bezeichnet:

 Alban Douglas Rendall Caroe (1904–1991), einen britischen Architekten (Sohn von W. D. Caroe)
 Martin Bragg Caroe (1933–1999), einen britischen Architekten (Sohn von A. D. R. Caroe)
 Olaf Caroe (1892–1981), einen Gouverneur in Britisch-Indien
 William Douglas Caroe (1857–1938), einen britischen Architekten
 Caroe & Partners, ein britisches Architekturbüro

Siehe auch:
 Caro
 Carow